Липсайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Ленгольсайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Гайспольсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 4,96 км², население — 2479 человек (2006) с тенденцией к росту: 2493 человека (2013), плотность населения — 502,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2486 человек, в 2012 году — 2489 человек, а в 2013-м — 2493 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1706 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1319 были экономически активными, 387 — неактивными (показатель активности 77,3 %, в 1999 году — 74,1 %). Из 1319 активных трудоспособных жителей работали 1244 человека (639 мужчин и 605 женщин), 75 числились безработными (39 мужчин и 36 женщин). Среди 387 трудоспособных неактивных граждан 143 были учениками либо студентами, 162 — пенсионерами, а ещё 82 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки